Кірхдорф — тип населеного пункту

Кірхдорф-ан-дер-Кремс (округ) — округ федеральної землі Верхня Австрія. 
 Кірхдорф-ін-Тіроль — містечко й громада округу Кіцбюель у землі Тіроль

Кірхдорф — громада в кантоні Берн

Кірхдорф (Верхня Баварія) — громада, федеральна земля Баварія
 Кірхдорф (Нижня Баварія) — громада, федеральна земля Баварія
 Кірхдорф — громада, федеральна земля Нижня Саксонія

 Кірхдорф-ам-Інн — громада, федеральна земля Баварія
 Кірхдорф-ан-дер-Іллер — громада, федеральна земля Баден-Вюртемберг
 Кірхдорф-ан-дер-Ампер — громада, федеральна земля Баварія
 Кірхдорф-ім-Вальд — громада, федеральна земля Баварія